Napa peut désigner :

Toponyme

Une ville des États-Unis : Napa (Californie)
Un comté des États-Unis : le Comté de Napa
Une vallée : Napa Valley
Une rivière : Napa River
Un hôtel historique situé dans la ville de Napa, le Napa River Inn

Ayia Napa, localité touristique de la côte sud-est de l'île de Chypre
Ayia Napa FC, club de football

Voir aussi
NAPA Pièces d'auto 200, ancienne course de NASCAR tenue à Montréal

Homonymie de toponyme